Чемпионат Европы по тхэквондо 1986 года прошёл 3-5 октября в Зефельд-ин-Тироле (Австрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1986
Октябрь 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Спорт в Австрии в 1986 году